Drăgușeni, comune del distretto di Botoșani
 Drăgușeni, comune del distretto di Galați
 Drăgușeni, comune del distretto di Iași
 Drăgușeni, comune del distretto di Suceava